Diese Liste zeigt die Flaggen und Wappen der Departamentos Boliviens.

Bolivien ist in neun Departamentos gegliedert. Jedes Departamento wird von einem Präfekten geleitet, der vom Staatspräsidenten ernannt wird. Die Departamentos sind ihrerseits in Provinzen untergliedert.

Liste 

 Das Seitenverhältnis aller Flaggen ist 15:22

Weblinks 

 Flags of the World (englisch)

Bolivien
Bolivien